Александр Иванович Мишин (род. 14 февраля 1942) — советский и российский театральный режиссёр, педагог, художественный руководитель Нижегородского театра кукол, народный артист РСФСР. В августе 2022 года был вынужден покинуть должность по собственному желанию. Ныне пенсионер.

Биография 
Александр Иванович Мишин родился 14 февраля 1942 года. 

С 1965 года служит в Нижегородском театре кукол. 

В 1966 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), затем там же окончил аспирантуру.

Преподавал в Нижегородском театральном училище. Был художественным руководителем Российской лаборатории драматургов. 

С 1967 года работает главным режиссёром Нижегородского театра кукол, художественный руководитель театра. Ставит спектакли для взрослых и детей в Нижнем Новгороде и других городах России и ближнего зарубежья.

Председатель Нижегородского отделения Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (ВТО)».

Награды и премии 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (29.08.1978).
 Народный артист РСФСР (21.06.1988).
 Лауреат международных и российских театральных фестивалей.
 Лауреат театральных премий им. Н. И. Собольщикова-Самарина и «Удача сезона».
 Четырежды лауреат премии Нижнего Новгорода.
 Благодарственное письмо от Законодательного собрания Нижегородской области.
 Почётный гражданин Нижнего Новгорода (20.06.2012).

Работы в театре

Режиссёр 
 «Волк и козлята» Н. Йорданова (1983)
 «Золотой цыплёнок» В. Орлова
 «Маша и медведь» В. Швембергера (2004)
 «По щучьему велению» Е. Тараховской (1987)
 «Поросёнок Чок» М. Туровер, Я. Мирсакова (1992)
 «Слонёнок» Г. Владычиной (2006)
 «Теремок» С. Маршака (1989)
 «Три поросёнка и волк» С. Михалкова (2003)
 «Аистенок и пугало» Л. Лопейской, Т. Крчуловой (2010)
 «Гадкий утёнок» В. Синакевича
 «Жить невозможно без правил дорожных» В. Миодушевского (2010)
 «Золушка» Е. Шварца (2006)
 «Карлик нос» по мотивам сказки В. Гауфа (2003)
 «Кошкин дом» С. Маршака
 «Красная шапочка» Е. Шварца
 «Морозко» М. Шуриновой (1996)
 «Снежная королева» Е. Шварца (1992)
 «Сэмбо» Ю. Елисеева (1993)
 «Царевна-лягушка» Н. Гернет (1988)
 «Аленький цветочек» И. Карнауховой, Л. Браусевич по одноимённой сказке С. Т. Аксакова (2002)
 «Волшебная лампа Аладдина» Н. Гернет (1985)
 «Звёздный мальчик» О. Уайльда (1981)
 «Золотой ключик» А. Н. Толстого (2001)
 «Конёк-горбунок» П. Ершова (2008)
 «Русалочка» Н. Гернет по сказке Г. Х. Андерсена (2000)
 «Руслан и Людмила» А. Пушкина (1996)
 «Садко» С. Прокофьевой, Г. Сапгира (2013)
 «Сказ о граде Лебединце» И. Карнауховой, Л. Браусевич (2011)
 «Ханума» А. Цагарели (1999)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Преподаватели Нижегородского театрального училища